

Saints chrétiens 

 Arnold de Soissons (1087), saint flamand ;
 Arnold Janssen (1837-1909), prêtre allemand, fondateur de la Congrégation du Verbe Divin.

Patronyme 

 Arnold (), religieux et prélat français ; 
 August Arnold (1898-1983), réalisateur, producteur de cinéma et développeur de technologies de cinéma allemand ;
 Christoph Arnold (1627-1685), théologien et poète allemand ;
 Christoph Arnold (1650-1695), astronome allemand ;
 Benedict Arnold (1741-1801), militaire américain ;
 Georges Daniel Arnold (1780-1829), juriste et homme de lettres français ;
 Joseph Arnold (1782-1818), botaniste britannique ;
 Thomas Arnold (1795-1842), historien britannique ;
 Philipp Friedrich Arnold (1803-1890), anatomiste allemand ;
 Friedrich Wilhelm Arnold (1810-1864), éditeur de musique allemand ;
 Pierre-Jean Arnold (1811-1865), jésuite belge, missionnaire aux États-Unis ;
 Matthew Arnold (1822-1888), poète anglais ;
 Michael Arnold (1824-1877), sculpteur allemand
 Richard Arnold (1828-1882), major général américain ;
 Ferdinand Christian Gustav Arnold (1828-1901), botaniste allemand ;
 Georges Arnold (1837-1912), personnalité française de la Commune de Paris ;
 Ethel Arnold (1865-1930), journaliste, auteure, militante  et conférencière anglaise ; 
 Victor Arnold (1873-1914), acteur autrichien ; 
 Henry Arnold (1879-1945), sculpteur français ;
 Thea Arnold (1882-1966), femme politique allemande ;
 Karl Arnold (1883-1953), dessinateur, caricaturiste et peintre allemand ;
 Eberhard Arnold (1883-1935), théologien protestant allemand ;
 Henry Harley Arnold (1886-1950), général américain ;
 John Arnold (1889-1964), directeur de la photographie américain ;
 Edward Arnold (1890-1956), acteur américain ;
 Thomas Arnold (1901-), bobeur britannique ;
 Karl Arnold (1901-1958), homme politique allemand ;
 Chester Arthur Arnold (1901-1977), botaniste américain ;
 Walter Arnold (1909-1979), sculpteur allemand ;
 Friedrich Arnold (1912-1969), homme politique allemand ;
 Eve Arnold (1912-2012), photographe américaine ;
 Kenneth Arnold (1915-1984), ufologue américain ;
 Jack Arnold (1916-1992), réalisateur américain ;
 Marcelle Arnold (1917-), actrice française ;
 Malcolm Arnold (1921-2006), compositeur et chef d'orchestre britannique ;
 Pierre Arnold (1921-2007), chef d'entreprise suisse ;
 Reginald Arnold (1924-2017), coureur cycliste australien ;
 Newt Arnold (1922-2000), réalisateur américain ;
 Ursula Arnold (1929-2012), photographe allemande ;  
 Werner Arnold (1930-2002), coureur cycliste suisse.
  (1932-2006), mathématicien allemand ;
 Philippe Arnold (1933-), général français ;
 Donald Arnold (1935-), rameur d'aviron canadien ;
 Victor Arnold (1936-2012), acteur américain ;  
 Horacee Arnold (1937-), batteur américain ;
 Vladimir Arnold (1937-2010), mathématicien russe ;
 Heinz Ludwig Arnold (1940-2011), écrivain allemand ;
 Ulrike Arnold (1950-), artiste peintre allemande ;
 Richard A. Arnold (1952), universitaire canadien ; 
 John Arnold (1953-), prélat catholique anglais ;
 Julie Arnold (1955-), comédienne française 
 Martin Arnold (1959-), cinéaste autrichien ;
 Pascal Arnold, (1960-), scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français ;
 John Arnold (1961-), acteur français 
 Andrea Arnold (1961-), réalisatrice et scénariste britannique ;
 David Arnold (1962-), compositeur britannique ;
 Richard R. Arnold (1963-), astronaute américain ;
 Ruth Metzler-Arnold (1964-), femme politique suisse ;
 Matthieu Arnold (1965-), historien et universitaire français ;
 Mark Arnold (1966-), écrivain et historien de l'animation américain ;
 Mike Arnold (1969-), sauteur à ski est-allemand ;
 Jamie Arnold (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Christian Arnold (1977), homme politique suisse ; 
 Clemens Arnold (1978-), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Beat Arnold (1978-2021), homme politique suisse ; 
 Virginie Arnold (1979-), archère française ;
 Monica Arnold, (1980-), chanteuse de RnB américaine ;
 Scott Arnold (1986-), joueur de squash australien ;
 Delia Arnold (1986-), joueuse de squash malaisienne ;
 Florence Arnold (1988-), chanteuse et auteur-compositrice, batteuse et mannequin britannique ;
 Richie Arnold (1990-), joueur de rugby à XV australien ;
 Rory Arnold (1990-), joueur de rugby à XV australien ;
 Hollie Arnold (1994-), athlète handisport britannique ;
 Mackenzie Arnold (1994-), footballeuse australienne ;
 Maximilian Arnold (1994-), joueur de football allemand ;
 Rachel Arnold (1996-), joueuse de squash malaisienne.

Pseudonyme 

 Margot Arnold (1926-), autrice américaine.
 Arnold (1966-), journaliste et animateur de radio.

Personnage de fiction 

 Arnold, personnage principal du dessin animé Hé Arnold !.

Toponyme 

 Arnold, ville de marché et banlieue anglaise du Nottinghamshire ;
 Arnold, census-designated place américaine du comté de Calaveras en Californie ;
 Arnold, ville américaine du Missouri ;
 Arnold Line, secteur américain du Missouri ;
 Arnold, ville américaine de Pennsylvanie ;
 Arnold, rivière néo-zélandaise de l’Île du Sud ;
 Arnold Air Force Base, base aérienne américaine du Tennessee.

Titres 

 Arnold Layne (1967), chanson de Pink Floyd ;
 Arnold (1973), film américain de Georg Fenady.
 Hé Arnold ! (1996-2004), dessin animé américain de Craig Bartlett.

Autres 

 Arnold, cratère de la Lune ;
 Arnold, entreprise allemande de fabrication de jouets ;
 Arnold, moteur de rendu 3D ;
 Chat d'Arnold (1967), fonction mathématique ;
 Névralgie d'Arnold, neuropathie périphérique du cou et de la tête ;
 Prix Karl-Arnold, distinction scientifique allemande.

Prénom 


 Arnold Schwarzenegger (1947-), acteur, bodybuilder et ancien Gouverneur de Californie de 2003 à 2011.